Les Claudii Nerones sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Claudii. Ils occupent des magistratures du III siècle av J.C. au .
En la personne de Tibère, les Claudii accèdent au titre impérial.

 Caius Claudius Nero, consul en 207 av. J.-C. et censeur en 204 av. J.-C. ; 
 Tiberius Claudius Nero, cousin germain du précédent, consul en 202 av. J.-C. ;
 Appius Claudius Nero, consul suffect en 130 av. J.-C. ;
 Tiberius Claudius Nero
 Nero Claudius Drusus, fils du précédent, consul en 9 av. J.-C. ;
 Tiberius Claudius Nero Caesar, dit Tibère, frère du précédent, empereur romain de 14 à 37 ;
 Tiberius Claudius Nero Germanicus, dit Claude, empereur romain de 41 à 54 ;
 Claudius Nero Caesar, dit Néron, empereur romain de 54 à 68.